Le nom ou le mot Arceau peut faire référence à :

Géographie
 Arceau, une commune française située dans le département de la Côte-d'Or
 Arceau, lieu dit de la commune française de Saint-Pierre-d'Oléron sur l'île éponyme qui a donné son nom au chenal d'Arceau, un chenal traversant les marées salants à l'est de l'île et qui débouche sur la pointe d'Arceau
 Arceau, un petit cours d'eau, affluent de la Clouère dans le département de la Charente
 Ruisseau d'Arceau, un petit cours d'eau dans la commune de Mandres-sur-Vair (Vosges)

Arts et techniques
 en architecture, un arceau, une courbure d’une voûte en berceau ou une petite voûte surbaissée d’un ponceau et de certaines portes et de certaines fenêtres 
 par analogie, une tige de bois ou de métal recourbée en forme de petit arc dont l'arceau à vélo
 en sculpture, un ornement en forme de trèfle

Divers
 Arceau, une association regroupant grandes collectivités territoriales et laboratoires de recherche d'Ile-de-France pour valoriser les recherches, expérimentations et actions innovantes dans le domaine de l’eau sur le territoire de la région
 Les Arceaux, un quartier de Montpellier

Notes et références